

Geografia 
 Lucarelli – frazione del comune di Latronico, nella provincia di Potenza
 Lucarelli – frazione del comune di Radda in Chianti, nella provincia di Siena

Persone 
 Alessandro Lucarelli – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Antonio Lucarelli – storico e meridionalista italiano
 Carlo Lucarelli – scrittore e conduttore televisivo italiano
 Cristiano Lucarelli – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Davide Lucarelli – ex calciatore italiano
 Delio Lucarelli – vescovo cattolico italiano
 Duilio Lucarelli – esperto di montaggio cinematografico italiano
 Fausto Lucarelli – calciatore argentino
 Giambattista Bosco Lucarelli – politico italiano
 Jacopo Lucarelli – cestista italiano
 Luigi Lucarelli – politico italiano
 Massimo Lucarelli – ex cestista italiano
 Raffaello Lucarelli – fotografo, regista e produttore cinematografico italiano
 Ricardo Lucarelli – pallavolista brasiliano
 Selvaggia Lucarelli – attrice e conduttrice televisiva e radiofonica italiana
 Valerio Lucarelli – scrittore italiano
 Vittorio Bosco Lucarelli – politico italiano
 Vittorio Lucarelli – ex schermidore italiano

Altro
 Lucarelli Film – casa di produzione cinematografica italiana